Футболист года в Мексике — высшая ежегодная награда, присуждаемая футболистам в двенадцати категориях. Вручается Федерацией футбола Мексики за выдающиеся достижения в течение календарного года. С 1974 года вручается лучшему футболисту года. Награда также называется «Мексиканский золотой мяч».

Футболист года в Мексике

Примечания 

Футбольные награды
Футбол в Мексике